Rubalcaba, Ruvalcaba o Rubalcava puede estar referido a:

Geografía 
 Rubalcaba, pueblo de Cantabria (España), de donde proviene el apellido.

Política 
 Alfredo Pérez Rubalcaba, químico y político español.
 Debate Rajoy-Rubalcaba, debate entre candidatos del 7 de noviembre de 2011.

Miscelánea 
 Cruz de Rubalcaba, monumento en Cantabria, España.